Dubbroek (natuurgebied), een gebied nabij Maasbree (gemeente Peel en Maas) in de Nederlandse provincie Limburg.
Dubbroek (plaats), een buurtschap in dezelfde gemeente.